Název Hellcat může mít několik významů:

Grumman F6F Hellcat – typ amerického palubního stíhacího letounu z druhé světové války.
M18 Hellcat – typ amerického stíhače tanků z druhé světové války.